James Butler (1. hrabia Ormonde), 1305-1338
 James Butler (2. hrabia Ormonde), 1331-1382
 James Butler (3. hrabia Ormonde), 1361-1405
 James Butler (4. hrabia Ormonde), 1392-1452
 James Butler (5. hrabia Ormonde), 1420-1461
 James Butler (9. hrabia Ormonde), 1515-1546
 James Butler (1. książę Ormonde), 1610-1688
 James Butler (2. książę Ormonde), 1665-1745
 James Butler (1. markiz Ormonde), 1777-1838
 James Butler (3. markiz Ormonde), 1844-1919
 James Butler (4. markiz Ormonde), 1849-1943
 James Butler (5. markiz Ormonde), 1890-1949
 James Butler (6. markiz Ormonde), 1893-1971
 James Butler (7. markiz Ormonde), 1899-1997
 James Butler Hickok (Dziki Bill), 1837-1876
 Jimmy Butler

Zobacz też